Radius har flere betydninger:
 Radius (cirkel) – afstanden mellem en cirkels centrum og omkreds.
 Spoleben – det latinske navn for spoleben.
 RADIUS (protokol) – en netværksprotokol.